Нандор Паулус (угор. Paulusz Nándor, також відомий як Нандор Паль, 15 жовтня 1899, Уйпешт, Будапешт — 29 січня 1962, Будапешт) — угорський футболіст.
 Владлен Паулус —  радянський актор.